XXX. Olimpijske igre (skraćeno OI 2012., službeno Igre XXX. Olimpijade modernog doba) održavale su se u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo od 27. srpnja do 12. kolovoza 2012. London je tako postao prvi grad u kojem su se moderne olimpijske igre održale tri puta, nakon igara 1908. i 1948. Atena je također ugostila igre 1896. i 2004. te međuigre 1906., ali MOO ne priznaje 1906. kao Olimpijske igre. Na igrama je sudjelovalo više od 10 tisuća športaša iz 204 nacionalna olimpijska odbora.

London je za grad domaćina XXX. ljetnih olimpijskih igara izabran 6. srpnja 2005. za vrijeme 117. sjednice Međunarodnog olimpijskog odbora u Singapuru, pobijedivši Moskvu, New York, Madrid i Pariz nakon četiri kruga glasovanja. Priprema za Igre 2012. zahtijevala je prilično veliku izgradnju novih održivih objekata. U centru pozornosti bio je veliki Olimpijski park izgrađen na bivšoj industrijskoj zoni u Stratfordu u Istočnom Londonu, površine 200 hektara. Za igre su se koristila i igrališta koja su izgrađena i prije kandidature za domaćinstvo.

Odabir domaćina

Rok zainteresiranim gradovima za domaćinstvo bio je do 15. srpnja 2003. Zahtjev se morao poslati Međunarodnom olimpijskom odboru (MOO), a devet ga je gradova i službeno poslalo. To su bili Havana, Istanbul, Leipzig, London, Madrid, Moskva, New York City, Pariz i Rio de Janeiro.

Otkad je Ujedinjeno Kraljevstvo bilo domaćin Olimpijskih igara 1948. u Londonu, do 2012. bila su poslana 3 zahtjeva za dva različita britanska grada – Birmingham za Igre 1992. te Manchester za Igre 1996. i 2000. Prvotni planovi za moguću londonsku kandidaturu planning počeli su već 1997. godine. Ujedinjeno Kraljevstvo je uspješno održalo Europsko nogometno prvenstvo 1996. i Igre Commonwealtha 2002. koji su obnovili velik dio istočnog Manchestera – oba su događaja zadovoljila MOO, koji je odlučio da je Ujedinjeno Kraljevstvo kao cjelina spremno za veliki športski događaj i da je zaslužilo imati zlatno športsko desetljeće.

Tadašni gradonačelnik Londona, Ken Livingstone, izjavio je da je primarni cilj i motivacija podnošenja kandidature za domaćinstvo OI bila razvitak istočnog kraja Londona, zanemarenog više od trideset godina. 18. svibnja 2004., MOO je glasovanjem smanjio izbor na pet gradova: London, Madrid, Moskva, New York i Pariz.

Svih pet gradova poslala seu detalje kandidature do 19. studenog 2004., a posjetio ih je sve i inspekcijski tim MOO-a IOC tijekom veljače i ožujka 2005. Pariška je kandidatura doživjela dvije negativne ocjene tijekom inspekcije: nekoliko štrajkova i prosvjeda, i vijest da je jedan od ključnih članova pariškog odbora za kandidaturu optužen za korupciju.

6. lipnja 2005., MOO je izdao evaluacijska izvješća za pet gradova kandidata. Iako izvješća nisu sadržavala nikakve rezultate ili tablice, pariško se izvješće smatralo najpozitivnijim, a vrlo usko iza njega bio je London, koji je smanjio razliku zbog negativnih događaja u Parizu. New York i Madrid su također dobili veoma pozitivnu procjenu.

Tijekom procesa, Pariz je viđen kao glavni favorit za pobjedu, posebno zato što mu je to već treća kandidatura u zadnjih nekoliko godina. Ispočetka, London se smatrao miljama daleko iza Pariza; međutim, situacija se počela znatno mijenjati nabolje dolaskom Sebastiana Coea 19. svibnja 2004. kao novog voditelja londonskog tima za domaćinstvo. 

Krajem kolovoza 2004., predviđalo se da će se London i Pariz najviše boriti za domaćinstvo OI 2012. Kako se bližila 117. sjednica MOO-a, postalo je jasno da su London i Pariz u gustoj utrci. 1. srpnja 2005., Jacques Rogge je, na upit tko će osvojiti domaćinstvo, izjavio novinarima: "Ne mogu predviđati jer ne znam kako će glasovati članovi Odbora. Ali imam osjećaj da će biti vrlo gusto. Možda će razlika biti, recimo, samo u deset glasova, ili čak manje".

Dana 6. srpnja 2005., konačan odabir najavljen je ns 117. sjednici MOO-a u Singapuru. Moskva je bila prvi kandidat koji je otpao, a zatim su slijedili New York i Madrid. Posljednja dva grada u finalu bila su London i Pariz. Na kraju četvrtog kruga glasovanja, London je osvojio pravo domaćinstva 30. Olimpijskih igara 2012. godine s 54 glasova, samo četiri više od pariških 50. Slavlja su u londonu kratko trajala, zbog terorističkog napada na londonskoj podzemnoj željeznici, manje od 24 sata nakon najave domaćinstva.

Pripreme za Olimpijske igre
Nakon uspješne kandidature, sastavljen je Organizacijski odbor za Olimpijske igre u Londonu (skraćeno LOCOG) da bi nadgledao i upravljao pripremama za OI, a prvi su sastanak članovi odbora održali 3. listopada 2005. Odbor, kojeg je vodio Lord Coe, imao je zadatak provedbe i organiztacije Olimpijskih igara, dok je Olimpijsko dopremno tijelo (ODA) imalo zadatak izgradnje igrališta i ostale infrastrukture. Ono je osnovano u travnju 2006.

Vladin olimpijski administrator (GOE), jedinica unutar Ministarstva kulture, medija i športa, vodeće je vladino tijelo za koordinaciju londonskih Igara. Fokusira se nadziranju OI, upravljanju programom, te nasljedstvom Olimpijskih igara prije i poslije igara koje će koristiti Londonu i UK-u. Ono je također odgovorno za upravljanje 9,3 milijarda funti za financiranje javnog sektora.

U kolovozu 2011., počele su se pojavljivati brige oko sigurnosti u Londonu zbog nereda diljem Engleske, a nekoliko je država izrazilo strah oko sigurnosti na Igrama, unatoč uvjerenju Međunarodnog olimpijskog odbora da neredi neće utjecati na Igre.

Koordinacijski odbor MOO-a za OI 2012. dovršio je svoj deseti i zadnji posjet Londonu u ožujku 2012. Zaključili su da je "London spreman ugostiti Olimpijske igre ovog ljeta".

Kalendar
<noinclude>

Medalje
Popis tridesetak najuspješnijih reprezentacija po sjajnosti osvojenih medalja.

stanje 12. kolovoza 2012.

Vidi još
 Hrvatska na Olimpijskim igrama 2012.

Izvori

Vanjske poveznice

 
 London 2012. sa službene stranice Međunarodnog olimpijskog odbora

2012
 
Međunarodna višešportska natjecanja u Ujedinjenom Kraljevstvu
OI 2012